

Geografia 
 Husillos – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Armando Husillos – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Óscar Husillos – velocista spagnolo